Hans Ulrich von Schaffgotsch ist der Name folgender Personen:

* Hans Ulrich von Schaffgotsch (General) (1595–1635), General unter Wallenstein, Pionier und Förderer der schlesischen Glasindustrie
 Hans Ulrich von Schaffgotsch (Industrieller) (1831–1915), deutscher Montanindustrieller und Abgeordneter